Иван Демьянов:
 Демьянов, Иван Иванович (1914—1991) — русский советский поэт и прозаик, детский писатель.
 Демьянов, Иван Никитович (1923—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.